Osobno ime više povijesnih osoba:

 Marko Vipsanije Agripa (63. – 12. pr. Kr.) - rimski državnik i vojskovođa
 Agripa (astronom) ( ? - 92. po. Kr.)
 Agripa I. - kralj u Filipovoj tetrarhiji (37. – 44.), i kralj Judeje i Samarije (41. – 44.)
 Agripa II. - kralj Halkide (48. – 53.), kralj Filipove tetrarhije (53. – 93.), od 55. kralj i dijela Galileje i Pereje
 Agripa (filozof) (1. ili 2. stoljeće)